Művészet
 Realizmus (művészet)
 Mágikus realizmus
 Neorealizmus
 Szocialista realizmus

Filozófia
 Realizmus (filozófia)
 Matematikai realizmus (platonizmus)

Nemzetközi kapcsolatok
 Realizmus (politika)